Plaatsen
 Rockaway (New Jersey), borough in New Jersey
 Rockaway (Queens), schiereiland in Queens